NQL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niquelandia (GO) (Brasile)